Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 1997 года прошёл в хорватском городе Риека с 12 мая по 19 мая. Это был последний чемпионат Европы в котором принимали участие только мужчины. Со следующего года чемпионаты для мужчин и женщин проводятся совместно.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Ссылки 
 Результаты соревнований 

1997
Тяжёлая атлетика
Май 1997 года
Спортивные соревнования в Риеке
Чемпионаты Европы в Хорватии
Спорт в Хорватии в 1997 году
Тяжёлая атлетика в Хорватии
1997 год в тяжёлой атлетике